Аллуа́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 45 км на захід від Лілля, 33 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1203 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 3080,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Аллуань на сайті французького Національного інституту географії
 Аллуань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллуань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале